Il singolare del torneo di tennis Taiwan Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrice Anne Minter che ha battuto in finale Claudia Porwik 6–4, 6–1.

Teste di serie

 Sara Gomer (primo turno)
 Lilian Drescher (primo turno)
 Anne Minter (campionessa)
 Cammy MacGregor (secondo turno)

 Barbara Gerken (primo turno)
 Christiane Jolissaint (primo turno)
 Annabel Croft (primo turno)
 Sharon Walsh-Pete (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Taiwan Open 1987